Населені пункти в Чехії:

 Медлов (Оломоуц)
 Медлов (Брно-околиця)